

События

Римская империя 
 Император: Нерон (патриций); консулы: Нерон (патриций) и Луций Антистий Вет (плебей); консулы-суффекты: Нумерий Цестий (плебей), Публий Корнелий Долабелла (патриций), Луций Анней Сенека, Марк Требеллий Максим, Публий Пальфурий (все — плебеи), Гней Корнелий Лентул Гетулик (патриций) и Тит Курцилий Манция (плебей); претор: Авл Дидий Галл Фабриций Вейентон.
 Столкновения на границе.
 Нерон влюбился в вольноотпущенницу Акту и поссорился с Агриппиной.
 Апостол Павел написал 1-е послание к Коринфянам (предположительно, диапазон дат — 54-57 годы)
Хунну:
 55-56 (по другим данным в 58) — Шаньюй южных хуннов Мо (шаньюй).

Родились 
 55-56 г. — приблизительная дата рождения Ювенала, римского поэта-сатирика.

Скончались 
 11 февраля — Тиберий Клавдий Цезарь Британник, сын римского императора Клавдия, отравлен по приказу Нерона.
 Антония Трифена — царица Фракии (38—55).
Хуханье II — шаньюй хунну (48—55) (другие данные 56).
 Изат II — царь Адиабены (1—55).

См. также

Примечания